Weta steht für:
 Weta (Anostostomatidae), Langfühlerschrecken
Weta Digital, Unternehmen in Neuseeland
Weta Workshop, Unternehmen in Neuseeland
WETA-FM, US-Radiostation